Poree oder Porée ist der Familienname von:

 Adolphe-André Porée (1848–1939), französischer Archäologe
 Charles Porée (1675–1741), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Porree, siehe: Lauch